Соревнования в плавании на 50 метров вольным стилем среди мужчин на чемпионате мира по водным видам спорта 2017 года проводились в бассейне Dagály Swimming Complex в Будапеште 28 и 29 июля.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Результаты

Предварительные заплывы

Полуфиналы

Финал 

50 м, вольным стилем, мужчины